Costa Smeralda peut désigner :
 La Costa Smeralda, une région au nord de la Sardaigne ;
 Le Costa Smeralda, un paquebot de croisière de la compagnie Costa Croisières.